Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC in het seizoen 2019–2020.

Spelerskern en statistieken

Technische staf

Bestuur

Transfers

Zomer 2019

Winter 2020

Oefenwedstrijden 
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2019/20 speelt.
Tijdens de voorbereiding van het seizoen 2019/20 trok Antwerp op stage naar het Duitse Harsewinkel van 28 juni tot en met 7 juli.
Tijdens de winterstage trok Antwerp naar het Spaanse Algorfa van 5 tot 12 januari.

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden 

<small>(1): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 25 augustus, maar werd uitgesteld omwille van de kwalificatiewedstrijden voor de Europa League op 22 en 29 augustus.</small>

(2): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 9 februari, maar werd uitgesteld omwille van Storm Ciara.

(3): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 15 maart, maar werd uitgesteld omwille van de uitbraak van het Coronavirus in België. Op 15 mei werd beslist dat het seizoen definitief wordt stopgezet.

Overzicht

Klassement

Beker van België 

(4): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 22 maart, maar werd uitgesteld omwille van de uitbraak van het Coronavirus in België.
(5): Deze Pro League en de stad Brussel vonden na overleg dat het mogelijk was om de wedstrijd begin augustus te spelen achter gesloten deuren.

Europees

UEFA Europa League

Voorrondes

Zie ook 
 Eerste klasse A 2019-20 (voetbal België)

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2019/20